Черногорско-турецкая война 1852—1853 — конфликт между княжеством Черногория и Османской империей, вызванный помощью Черногории герцеговинским повстанцам.

Причины 
Османская империя начала войну против Черногории, чтобы наказать черногорцев за помощь герцеговинцам в борьбе против турок. После отказа Черногории сдаться турки 23 ноября 1852 напали на Цетине с 25000 войском в попытке уничтожить черногорскую армию, насчитывавшую около 9000 военнослужащих, но отступили после вмешательства европейских держав — России и Австрии, которые посреднически прекратили боевые действия в феврале 1853. Война для Черногории была тяжела материально, но была выиграна и морально укрепила независимость.

Баланс сил

Боевые действия

Борьба под Мартиничами

Оборона монастыря Острог

См. также 
 Черногорско-турецкая война (1876—1878)

Войны 1852 года
Черногорско-турецкие войны
Балканские войны